Várzea Grande (Piauí), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
Várzea Grande (Mato Grosso), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso